Кос может означать:

Топоним 
 Кос — остров в Эгейском море, принадлежит Греции.
 Кос (город) — город в Греции, на одноимённом острове.
 Кос (дим) — община Греции.
 Кос — село в Болгарии.
 Кос (плато) — плато во Франции, на юге Центрального Французского массива.

Фамилия 
 Кос (герб) — польский дворянский герб.
 Кос, Антонин (1914—1942) — офицер чехословацкой армии и советский разведчик, поручик.
 Кос, Вим (1904—1930) — нидерландский конькобежец.
 Кос, Винко (1914—1945) — хорватский поэт.
 Кос, Гоймир Антон (1896—1970) — словенский и югославский художник.
 Кос, Зденек (род. 1951) — чехословацкий баскетболист и тренер.
 Кос, Йоке (род. 1966) — нидерландская гимнастка.
 Кос, Йосеф (1892—?) — чешский гимнаст.
 Кос, Ирина Васильевна (род. 1965) — российский гандбольный тренер, заслуженный тренер России.
 Кос, Ловро (род. 1999) ― словенский прыгун с трамплина.
 Кос, Майя (1968—2000) — югославская синхронистка.
 Кос, Марта (род. 1965) — словенский дипломат и политик.
 Кос, Младен (1938—2004) — югославский волейболист.
 Кос, Пабло Эрнандес де (род. 1971) — испанский экономист, управляющий Банка Испании.
 Кос, Рене (род. 1955) — нидерландский велогонщик и тренер.
 Кос, Сергей Николаевич (род. 1966) — российский гандбольный тренер, заслуженный тренер России.
 Кос, Томаш (род. 1967) — чешский биатлонист.
 Кос, Хесус де (1924—2012) — испанский революционер, антифранкистский партизан.
 Кос, Эллис (1916—2000) — американский композитор.
 Кос, Юрий Иванович (1889—1961) — советский ботаник, исследователь флоры Кавказа.
 Кос-Анатольский, Анатолий Иосифович (настоящая фамилия — Кос) (1909—1983) — советский украинский композитор.
 Кос-и-Мачо, Хосе Мария Хусто (1838—1919) — испанский кардинал.

См. также 
 КОС (сокращение)
 Кос (бог)
 Кос — индийская мера длины, равная приблизительно 3,5 км.
 Кос-Арал — железнодорожная станция (Казахстан)
 Кос-Вож
 Кос-Ёль
 Кос-Истек
 Кос-Комысь
 Кос-Сённой
 Кос-Човча
 Кос-э-Дьеж
 Кос-Ю
 Коса